Тетракарбонилжелезо — неорганическое соединение, карбонильный комплекс железа состава Fe(CO),
тёмно-зелёные кристаллы, 
не растворяется в воде.

Получение 
 Разложение при нагревании нонакарбонилдижелеза:

Физические свойства 
Тетракарбонилжелезо образует тёмно-зелёные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа C 2/c,
параметры ячейки a = 1,300 нм, b = 1,141 нм, c = 1,141 нм, β = ?°, Z = 12.

Не растворяется в воде, растворяется в органических растворителях.

Химические свойства 
 Легко присоединяет различные лиганды, образуя комплексы [Fe(CO)L], где L — фосфины, ненасыщенные органические соединения и др.

 Легко тримеризуется в додекакарбонилтрижелезо:

Литература 
 
 
 

железо
Соединения железа по алфавиту